Velika nagrada Madžarske 2013 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. julija 2013 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Lotus-Renault, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:20,363
| 1:19,862
| 1:19,388
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:20,646
| 1:19,992
| 1:19,426
| 2
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:20,447
| 1:20,101
| 1:19,595
| 3
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:20,350
| 1:19,778
| 1:19,720
| 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:20,652
| 1:20,183
| 1:19,791
| 5
|-
! 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:20,867
| 1:20,243
| 1:19,851
| 6
|-
! 7
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:21,004
| 1:20,460
| 1:19,929
| 7
|-
! 8
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:21,181
| 1:20,527
| 1:20,641
| 8
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:21,612
| 1:20,545
| 1:22,398
| 9
|-
! 10
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:21,264
| 1:20,503
| brez časa
| 10
|-
! 11
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:21,471
| 1:20,569
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:21,028
| 1:20,580
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:21,131
| 1:20,777
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:21,345
| 1:21,029
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:20,816
| 1:21,133
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:21,135
| 1:21,219
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:21,724
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 14
|  Paul Di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:22,043
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:23,007
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:23,333
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:23,787
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:23,997
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
|-
! 1
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton 
| Mercedes 
| 70
| 1:42:29,445
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen 
| Lotus-Renault
| 70
| +10,938
| 6
| 18
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 70
| +12,449
| 2
| 15
|-
! 4
| align="center" |  2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 70
| +18,044
| 10
| 12
|-≤
! 5
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 70
| +31,411
| 5
| 10
|-
! 6
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 70
| +52,295
| 3
| 8
|-
! 7
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 70
| +53,819
| 13
| 6
|-
! 8
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 70
| +56,447
| 7
| 4
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Perez
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 10
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 69
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 19
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| align="center" | 18
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 8
|
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 68
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 15
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 68
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 16
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 21
|
|-
! 17
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 22
|
|-
! 18
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 66
| Hidravlika
| 18
|
|-
! 19
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 64
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 42
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 28
| Menjalnik
| 17
|
|-
! Ods
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 19
| Hidravlika
| 11
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013